Марко Пьяца (; ) — хорватский футболист, вингер клуба «Ювентус», выступающий на правах аренды за «Эмполи», и сборной Хорватии.

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру провёл в загребском «Динамо», «ЗЕТ» и «Локомотиве». В последнем в 2012 году начал профессиональную карьеру. Летом 2014 года перешёл в «Динамо». Дебют за загребский клуб состоялся в матче открытия сезона против «Славен Белупо», в котором Марко также забил гол. 11 декабря 2014 года Пьяца оформил хет-трик в ворота «Селтик» на групповой стадии Лиги Европы 2014/15.

21 июля 2016 года было анонсировано, что Пьяца перешёл за 23 миллиона евро в туринский «Ювентус» и заключил с клубом трёхлетний контракт. Эта продажа стала самой дорогой за всю историю «Динамо» в хорватском чемпионате. Зимой 2018 года Пьяца был отдан до конца сезона в аренду в «Шальке 04». Летом 2018 года Пьяца был отдан в аренду в «Фиорентина» с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Карьера в сборной 
Дебют за национальную сборную Хорватии состоялся 4 сентября 2014 года в товарищеском матче против сборной Кипра, заменив Матео Ковачича на 78-ой минуте (2:0).

Гол за сборную

Статистика

Достижения

Клубные

«Динамо» (Загреб) 
 Чемпион Хорватии: 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Хорватии: 2014/15, 2015/16

«Ювентус» 
 Чемпион Италии: 2016/17
 Обладатель Кубка Италии: 2016/17

Международные 
 Серебряный призёр чемпионата мира 2018

Индивидуальные 
 Орден Князя Бранимира: 2018

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Эмполи»